Рейзенкинд Иосиф Яковлевич () — советский учёный-маркшейдер, горный инженер. Доктор технических наук (1966), профессор (1969).

Биография 
Родился 29 июня 1910 года в Харькове.

В 1936 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт. В 1936—1941 годах — геодезист, начальник отряда проектировочной конторы «Союзтранспроект» в Харькове.

В 1941—1943 годах работал на Томском электротехническом заводе.

В 1953—1970 годах — заведующий кафедрой геодезии в Донецком национальном техническом университете. С 1958 года под руководством профессора Дмитрия Оглоблина работал на аэрофотосъёмке карьеров в Докучаевске.

В 1970—1972 годах работал в Саратовском политехническом институте.

В 1972—1985 годах — заведующий кафедрой прикладной геодезии в Криворожском горнорудном институте. 

Умер 29 марта 1990 года в Кривом Роге.

Научная деятельность 
Специалист по аэрофотосъёмке карьеров. Автор более 50 научных трудов, учебников и учебных пособий.

Научные труды 
 Тахеометрические таблицы / Д. Н. Оглоблин, И. Я. Рейзенкинд. — : Углетехиздат, 1952. — 171 с.
 Стереофотограмметрическая съёмка карьеров [Текст] / И. Я. Рейзенкинд, Р. Р. Синанян. — : Металлургиздат, 1956. — 179 с.
 Таблицы для маркшейдерской съёмки карьеров [Текст] / Д. Н. Оглобин, И. Я. Рейзенкинд, Н. В. Коммодов. — : Госгортехиздат, 1960. — 235 с.
 Новые способы маркшейдерских съёмок карьеров [Текст] / И. Я. Рейзенкинд. — : Госгортехиздат, 1963. — 324 с.
 Новые маркшейдерские приборы [Текст] / Д. Н. Оглоблин, И. Я. Рейзенкинд. — 2-е изд. — : Недра, 1967. — 192 с.

Примечания

Источники 
 
 Рейзенкінд Йосип Якович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 121. ISBN 978-966-2775-04-4.

Маркшейдеры
Учёные:Горное дело